Чемпіонат Словаччини з футболу 1995/96 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Словаччини. Чемпіонський титул втретє здобув Слован.

Турнірна таблиця 

Позначення:

Чемпіонський раунд

Позначення:

Втішний раунд

Примітки: 
1. Клуб Хемлон (Гуменне) взяв участь у Кубку володарів кубків 1996—1997 як переможець Кубку Словаччини 1995—1996.

Позначення:

Плей-оф 
За підсумками плей-оф клуб Петрімекс (Прєвідза) залишився у Суперлізі на наступний сезон.

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Словаччини на rsssf 

1995—1996
Словаччина
Словаччина
1995 у словацькому спорті
1996 у словацькому спорті